

SN 
 Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej
 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych
 Stronnictwo Narodowe
 Stronnictwo Narodowe (1928–1947)
 Stronnictwo Narodowe (emigracyjne)
 Stronnictwo Narodowe (III Rzeczpospolita)
 średnie napięcie
 supernowa
 SN – angielska bomba lotnicza z okresu I wojny światowej

Inne 
 Cyna, skrótowo Sn
 .sn – domena internetowa Senegalu
 s.n. (łac. sine nomine) – skrót podawany przy publikacjach, których wydawca jest nieznany